Towanda hace referencia a varios artículos de lugares en EE.UU.:

Towanda (Illinois)
Towanda (Kansas)
Towanda (Pensilvania)
Municipio de Towanda (condado de McLean, Illinois)
Municipio de Towanda (condado de Phillips, Kansas)
Municipio de Towanda (condado de Butler, Kansas)
Municipio de Towanda (condado de Bradford, Pensilvania)
Municipio de North Towanda (Pensilvania)